

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Łękno – część wsi Kamień w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Łękno – osada w woj. wielkopolskim, pow. średzkim, gminie Zaniemyśl

Inne 
 Łękno – osiedle administracyjne miasta Szczecin
 Łękno – jezioro w woj. wielkopolskim, w powiecie średzkim, w gminie Zaniemyśl

Zobacz też 
 Szczecin Łękno – przystanek kolejowy w Szczecinie
 Łekno